En Indonésie, Mataram peut désigner :
 L'un des deux états du centre de l'île de Java, qui ont dominé à des époques différentes le même territoire :
 le Royaume de Mataram (VIII—)
 le Sultanat de Mataram (1577—1775)

 Mataram, la ville principale de l'île de Lombok, capitale de la province des petites îles de la Sonde occidentales.